Oligocottus — рід скорпеноподібних риб з родини Бабцевих (Cottidae).

Види 
Рід містить чотири види:
 Oligocottus maculosus Girard, 1856 
 Oligocottus rimensis (Greeley, 1899) 
 Oligocottus rubellio (Greeley, 1899) 
 Oligocottus snyderi Greeley, 1898

Примітки 

Бабцеві
Роди риб